Internationale Standaard Tekst Code
 Incunabula Short Title Catalogue